

Patronyme 

 Pierre Flourens (1794-1867), médecin et biologiste français ;

 Gustave Flourens (1838-1871), personnalité politique française ;
 Émile Flourens (1841-1920), personnalité politique française ;
 Gustave Flourens (1848-1896), chimiste, ingénieur et professeur français.

Toponyme 

 Flourens, commune française de la Haute-Garonne.